Kerrouchen är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Khénifra och regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Kerrouchen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kerrouchen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Ari Affioud Azzougar,  meter över havet,  km söder om Kerrouchen. Runt Kerrouchen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Kebab,  km väster om Kerrouchen. Omgivningarna runt Kerrouchen är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet